Regina é uma marca de chocolates portuguesa conhecida por produtos famosos como o Coma Com Pão e Salutar os chocolates de sorteio.
Após a sua falência, os direitos de marca foram comprados pela marca de chocolates Imperial (Grupo RAR), embora não tenham sido comprados os métodos de fabrico originais da Regina.

O fabrico de chocolates Regina iniciou-se em 1928. Em 2000, após um período difícil a níveis financeiros, a Regina foi adquirida pela Imperial.

Ligações externas 
 Chocolates Regina no Facebook

Empresas de alimentação de Portugal
Marcas de Portugal
Marcas de chocolate
Marcas da Imperial
Fundações em Portugal em 1928